Boiro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boiro (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Boiro (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar